Сена́т шта́та Нью-Йо́рк — верхняя палата легислатуры штата Нью-Йорк.  Сенаторы избираются на 2 года и не имеют ограничений на количество сроков службы. Конституция штата не регулирует количество мест, оно постоянно меняется, но в данный момент составляет 63 места. Собрания Сената проходят в Капитолии штата Нью-Йорк в Олбани.

Согласно правилам штата Сенат состоит из трёх партий — Демократической, Республиканской и Независимой демократической партий. Сенат занимается вопросами медицинского обслуживания, социальных программ, транспорта, налогообложения, образования и другими вопросами. Юридически Сенат возглавляется вице-губернатором штата, но фактически временным президентом (лидером партийного большинства).

История Сената 
20 апреля 1777 года Собранием Представителей была принята Конституция штата Нью-Йорк, по которой создавались три государственные ветви: исполнительная, судебная и законодательная ветви власти. Законодательная состояла из двух палат, включая Сенат (24 сенатора, избираемые каждые 4 года) и Ассамблею (70 членов, избираемых каждый год). Данная Конституция Штата призывала к выборам губернатора и определяла граждан, имеющих право голоса. Губернатор и сенаторы избирались людьми, которые имели безусловное право собственности на сумму более 100 фунтов, а члены Ассамблеи — людьми, которые проживали в штате в течение шести месяцев, платили налоги, и либо имели собственность на сумму не менее 20 фунтов, либо снимали жильё за не менее, чем 40 шиллингов.

В сентябре 1777 года прошла первая встреча Сената в Кингстоне. Между 1777 и 1783 годами Сенат собирался в различных местах, чтобы избежать англичан. После революции Легислатура собиралась в Нью-Йорке, Покипси, Фишкилле и Олбани.

В 1801 году произошло первое Конституционное собрание штата Нью-Йорк. В ходе этого собрания число сенаторов было увеличено до 32, число членов Ассамблеи — до 100. В 1846 году уменьшили срок избрания сенаторов до 2-х лет. Увеличение числа сенаторов до 50 произошло в 1894 году. На 2013 год в Сенат штата выбирают каждые два года 63 сенатора из 63 сенатских районов.

Современная история Сената 

На общих выборах 4 ноября 2008 года демократы выиграли 32 места из 62 в верхней палате штата Нью-Йорк, оказавшись в большинстве впервые за 4 десятилетия. До этого республиканцы удерживали палату с 1939 года (за исключением одного года). В 2012 году демократы в третий раз после окончания Второй мировой войны получили большинство — 33 места из 63. Однако сенатор Симка Фельдер, выбранный как демократ, заседал с Республиканцами. Также 4 декабря 2012 года Республиканская партия объявила о разделении власти с Независимой демократической партии, которая прежде была связана с Демократической партией. По соглашению сенатор Скелос и Клейн сменяли друг друга на посте Временного президента Сената. Также бывший лидер большинства демократов Малкольм Смит присоединился к Независимой демократической партии, но был исключён из собрания в апреле 2013 из-за скандала.

Вице-губернатор штата — второй по важности пост в штате. В официальные обязанности вице-губернатора входит выполнение роли Президента Сената, замена действующего губернатора в случае его отсутствия или смерти. Вице-губернатор имеет право решающего голоса в сложных случаях, однако в иных может не голосовать. С 1 января 2015 года вице-губернатором штата Нью-йорк является Кэти Хокул. Фактическим лидером Сената является лидер партийного большинства — с 2015 года Джон Фланаган. Созыв 2016–2018:

Состав сената 
Список нынешних сенаторов

См. также 
 Сенат Иллинойса
 Сенат Техаса

Примечания 

Легислатура штата Нью-Йорк
Н